Humboldt este nume de:

Persoane 
 Alexander von Humboldt (1769–1859), naturalist, geograf, geolog, cercetător, descoperitor
 Caroline von Humboldt (1766–1829), născ. von Dacheröden, soția lui Wilhelm von Humboldt
 Marie Elisabeth von Humboldt (1741–1796), născ. Colomb, mama fraților Humboldt
 Wilhelm von Humboldt (1767–1835), lingvist, reformator al limbii germane fratele lui Alexander von Humboldt

Instituții 
 Alexander-von-Humboldt-Gimnazium Chemnitz
 Alexander-von-Humboldt-Gimnazium Konstanz
 Alexander-von-Humboldt-Gimnazium Neuss
 Humboldt-Gimnazium-Düsseldorf
 Universitatea Humboldt din Berlin
 Nucleo Pioneiro de Humboldt Centru de cercetare din regiunea Amazon
 Humboldt State Universitate in California

Geografie 
 Curentul Humbold, curent marin rece din Pacific, pe coasta de vest sudamericană 
 Humboldt Mountain Range in Antarctica
 Humboldthain (parcul poporului) in Berlin (Wedding)
 Humboldt Peak in Colorado
 Humboldt-galerie in Dölau (mină) (Halle (Saale))
 Humboldt-(ghețar) in Grönland (Groenlanda)
 Humboldt Bay (Neuguinea) in Indonezia/Noua Guinee
 Humboldt Bay (California) coasta de nord vest a Californiei
 Humboldt State Redwood Park in California
 Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Cuba
 Humboldt Municipal Airport (HBO) in Nebraska
 Mont Humboldt in Noua Caledonie 
 Mount Humboldt in (Noua Zeelandă)
 Humboldt Mountains in (Noua Zeelandă)
 Humboldt (munți) (America de Nord) in Nevada
 Humboldt National-Forest-Reservat in Nevada
 Lake Humboldt in Nevada
 Humboldt River in Nevada
 Humboldt Range in Nevada
 Humboldt Salt Marsh in Nevada
 Humboldt Sink in Nevada
 Belvedere Humboldt pe Teneriffa
 Munții Humboldt (Asia) in Tibet

Animale și plante

Animale 
 Pico de Humboldt in Venezuela
 Humboldt-Pinguin (Spheniscus humboldti)
 Humboldt-Lilie (crin) (Lilium humboldtii)
 Caracatiță uriașă (Dosidicus gigas) - Humboldt-Kalmar
 Skunk (Conepatus humboldtii) (Patagonia) - Humboldt's Hog-nosed Skunk
 Insectă Tricholomopsis humboldtii
 Scarabeus- Canthon humboldti
 Specie de liliac Histiotus humboldti - Humboldt's Big-eared Brown Bat
 Lup Lagothrix lagotricha - Humboldt's Woolly Monkey
 Maimuță cap de mort, Saimiri sciureus cassiquiarensis - Humboldt's squirrel monkey
 Maimuță cu coadă scurtă Cacajao melanocephalus - Humboldt's Black-headed Uacari
 Melc marin Rhinocoryne humboldti
 Melc marint Kleinella humboldti bzw. Euparthenia humboldti
 Soi de fluture Elzunia humboldti
 Soi de gândac Bradycellus humboldtianus
 Soi de gândac Polybothris humboldti
 Soi de pește electric Eigenmannia humboldtii
 Delfin de Amazon Inia geoffrensis humboldtiana
 Pește răpitor Pygopterus humboldti

Plante 
 Ciuperca parazită Amanita humboldtii Singer - Humboldt's Ringless Amanita
 Planta carnivoră Utricularia humboldtii
 Cactus Mammillaria humboldtii
 Soi de stejar Quercus humboldtii
 Soi de drojdie Pichia humboldtii
 Orchidee Schomburgkia humboldtii
 Orchidee Phragmipedium humboldtii
 Planta toxică Anthurium humboldtianum Kunth.
 Plantă acvatică (frunze ca trifoul) Nymphoides humboldtiana (Kunth) Kuntze
 Soi de salcie Salix humboldtiana Willd.
 Parazit (de sâge) Trypanosoma humboldt

Premii și distincții 
Bursele fundației Alexander von Humboldt